Hrvatska:
 Bogovići (Malinska – Dubašnica), naselje u općini Malinska – Dubašnica

BiH:
 Bogovići (Pale, BiH), naselje u općini Pale